De Oostenrijkse voetbalbeker 1993/94 (Duits: ÖFB Memphis Cup 1993/94) was de 60ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 27 juli 1993 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 11 juni 1994 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Gerd Grabher. FK Austria Wien won de beker voor de 22ste keer in de clubgeschiedenis door FC Linz met 4-0 te verslaan. De treffers kwamen op naam van achtereenvolgens Manfred Zsak (strafschop), Christian Prosenik, Arminas Narbekovas en Peter Stöger.

Uitslagen

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1993/94
Oostenrijks voetbalelftal in 1993
Oostenrijks voetbalelftal in 1994

1994
Bekervoetbal 1993/94